San Zenone kan syfta på:

Geografi

Italien 

 San Zenone degli Ezzelini, kommun, Veneto, Provincia di Treviso, 
 San Zenone (kommunhuvudort i Italien), Lombardiet, Provincia di Brescia, 

Robotskapade Italienförgreningar